koktajl – rodzaj przyjęcia
 koktajl – rodzaj napoju:
 koktajl alkoholowy
 koktajl bezalkoholowy
 koktajl owocowy
 zobacz też: smoothie, shake
 Koktajl (oryg. Cocktail) – film fabularny z 1988 roku w reżyserii Rogera Donaldsona
 Koktajl – album muzyczny zespołu Ich Troje (2002)
 Koktajl – album muzyczny Borixona (2017)

Zobacz też